Een verkeersweg:
 N640 (België)
 N640 (Frankrijk)
 N640 (Nederland), zie Provinciale weg 640
 N-640 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing